Abschiedslied steht für:
 Bilbos Abschiedslied, Gedicht von J. R. R. Tolkien (1966)
 Abschiedslied für Linda, deutscher TV-Krimi von Christa Mühl der Reihe Polizeiruf 110 (1987)
Siehe auch:
 Abschiedswalzer